Poppenhausen ist der Name folgender Orte:

 Poppenhausen (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Schweinfurt in Bayern
 Poppenhausen (Wasserkuppe), Gemeinde im Landkreis Fulda in Osthessen
 Poppenhausen (Heldburg), Stadtteil der Gemeinde Heldburg im Landkreis Hildburghausen in Thüringen
 Poppenhausen (Wittighausen), Ortsteil der Gemeinde Wittighausen im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Poppenhusen